Морона-Сантьяго () — одна из 24 провинций Эквадора, расположена на востоке страны. Площадь составляет 25 690 км², население — 147 940 чел. (2010). Административный центр — город Макас.

География 
Центральная кордильера Анд расположена к западу от провинции, на территории Морона-Сантьяго также находятся несколько горных хребтов. Перепад высот провинции составляет от 300 до 2900 м над уровнем моря. По рельефу можно выделить 2 основные зоны: Предамазония и Амазония.

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 12 кантонов:

Экономика 
Промышленный потенциал провинции практически не используется из-за плохого транспортного сообщения. Важным фактором экономики является туризм. Туристов привлекают дождевые тропические леса провинции, национальный парк Сангай и индейский город Шуара.

Провинции Эквадора